Pacht, Pächter, Verpachtung oder Pachtvertrag steht für:
 Pachtvertrag (Deutschland)
 Landpacht in Deutschland
 Pachtvertrag (Österreich)
 Pachtvertrag in der Schweiz, siehe Obligationenrecht (Schweiz) #Achter Titel: Die Pacht
 landwirtschaftliche Pacht in der Schweiz
 Pachtvertrag im internationalen Recht, siehe Pachtgebiet

Pacht ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Pacht (* 1968), deutscher Drehbuchautor
 Raimund Pacht (1822–1854), deutsch-baltischer Naturforscher und Paläontologe

Siehe auch:
 Unternehmenspacht (Nutzung auf Zeit gegen Entgelt)
 Pachter
 Pachten (Stadtteil von Dillingen/Saar)
 Uli der Pächter (Begriffsklärung)
 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Begriffsklärung)